Лига 2 2018/2019 () — 80-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон начался 27 июля 2018 года и закончится 17 мая 2019 года. 

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Реймс» и «Ним», вышедшие в Лигу 1, а также «Бур-ан-Бресс — Перонна», «Кевийи» и «Тур», вылетевшие в Национальный чемпионат. Их заменили «Труа» и «Мец», занявшие соответственно 19-е и 20-е места в Лиге 1, а также команды Национального чемпионата «Ред Стар», «Безье» и «Гренобль», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места в Национальном чемпионате.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

2018/2019
Спорт во Франции в 2018 году
Спорт во Франции в 2019 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2018/2019